

События 
 26 января — премьера комической оперы Рихарда Штрауса «Кавалер розы» в Дрездене
 21 февраля — Густав Малер, будучи тяжело больным эндокардитом и с высокой температурой, дирижирует Нью-Йоркским филармоническим оркестром на своём последнем концерте
 8 апреля — Малер переезжает из Нью-Йорка во Францию для лечения, ложится в парижскую клинику, но умирает спустя месяц
 19 мая — премьера комической оперы Мориса Равеля «Испанский час» в Опера-Комик
 24 мая — Эдуард Элгар дирижирует во время премьеры своей Симфонии № 2 в Лондоне
 13 июня — премьера балета Игоря Стравинского «Петрушка» в Париже, главную роль исполняет Вацлав Нижинский
 20 ноября — премьера «Песни о земле» Густава Малера в Мюнхене, дирижёр — Бруно Вальтер
 Айно Акте совместно с другими оперными певцами основывает оперный театр Domestic Opera в Хельсинки
 Песня «Elsässisches Fahnenlied» утверждена в качестве официального гимна Эльзас-Лотарингии
 16-летний Карл Орф публикует свои первые сочинения

Хиты 
 «Any Little Girl, That’s a Nice Little Girl, is the Right Little Girl For Me»
 «Turn Off Your Light, Mr. Moon Man»

Классическая музыка 
 Рейнгольд Глиэр — Симфония № 3 «Илья Муромец»
 Фредерик Делиус — «Летняя ночь на реке»
 Иосиф Ахрон — «Еврейская мелодия», опус 33
 Чарльз Айвз — «Реквием»
 Густав Холст — вторая сюита в фа-мажоре, для военного оркестра
 Энрике Гранадос — фортепианная сюита «Гойески»
 Арнольд Шёнберг — 6 маленьких пьес для фортепиано, опус 19; «Побеги сердца» для сопрано и ансамбля, опус 20
 Карл Нильсен — концерт для скрипки и оркестра
 Николай Мясковский — симфониетта в ля-мажоре; симфония № 2 в до-диез-миноре; соната для виолончели и фортепиано в ре-мажоре
 Александр Скрябин — сонаты для фортепиано № 6 и № 7
 Игорь Стравинский — балет «Петрушка»
 Этель Смит — «Марш женщин»
 Джордж Баттерворт — «Two English Idylls»
 Фрэнк Бридж — «The Sea»

Опера 
 Бела Барток — «Замок герцога Синяя Борода»
 Фредерик Делиус — «Фенимор и Герда»
 Скотт Джоплин — «Тримониша»

Родились

Январь 
 11 января —  (ум. ) — американский певец и автор песен, вокалист группы Bob Wills and His Texas Playboys
 18 января — Габор Дарваш (ум. ) — венгерский композитор и музыковед
 30 января —  (ум. ) — американский джазовый трубач

Февраль 
 2 февраля — Юсси Бьёрлинг (ум. ) — шведский оперный певец (лирико-драматический тенор)
 3 февраля — Жан Арист Ален (ум. ) — французский органист и композитор
 8 февраля — Йоско Йосифов (ум. ) — болгарский композитор и дирижёр
 9 февраля — Эса Пакаринен (ум. ) — финский актёр, юморист, певец, гармонист и композитор
 20 февраля —  (ум. ) — американский композитор
 24 февраля —  (ум. ) — немецкий композитор, дирижёр, виолончелист, виолист и блокфлейтист

Март 
 7 марта —  (ум. ) — польский писатель, публицист, композитор и политик
 8 марта — Алан Хованесс (ум. ) — американский композитор, пианист, органист, дирижёр и музыкальный педагог
 15 марта — Надежда Казанцева (ум. ) — советская и российская певица
 16 марта —  (ум. ) — американский художник, музыкант и актёр
 18 марта —  (ум. ) — американский певец, актёр и автор песен

Апрель 
 6 апреля —  (ум. ) — кубинский певец, автор песен и гитарист
 8 апреля —  (ум. ) — японский композитор и певец

Май 
 1 мая — Ральф Басс (ум. ) — американский музыкальный продюсер
 8 мая — Роберт Джонсон (ум. ) — американский блюзовый гитарист, певец и автор песен
 13 мая —  (ум. ) — американская джазовая певица
 18 мая — Биг Джо Тёрнер (ум. ) — американский блюзовый певец
 20 мая
 Вет Босвелл (ум. ) — американская певица и музыкант
 Милт Гейблер (ум. ) — американский музыкальный продюсер

Июнь 
 2 июня — Гюнтер Вайсенборн (ум. ) — немецкий пианист и дирижёр
 9 июня —  (ум. ) — ирландский композитор и аранжировщик
 24 июня — Порция Уайт (ум. ) — канадская оперная певица (контральто)
 29 июня — Бернард Херрман (ум. ) — американский кинокомпозитор

Июль 
 4 июля — Митч Миллер (ум. ) — американский гобоист, дирижёр, музыкальный продюсер и аранжировщик
 7 июля — Джанкарло Менотти (ум. ) — американский композитор, либреттист и педагог итальянского происхождения
 16 июля — Джинджер Роджерс (ум. ) — американская актриса, певица и танцовщица
 29 июля — Ян Циккер (ум. ) — словацкий композитор и педагог
 30 июля — Клавдия Морейнис (ум. ) — советская и российская тромбонистка
 31 июля —  (ум. ) — американский скрипач

Август 
 5 августа —  (ум. ) — французский композитор, дирижёр и руководитель оркестра
 6 августа — Люсиль Болл (ум. ) — американская комедийная актриса, певица, модель, исполнительный продюсер и руководитель студии
 27 августа — Кэй Уолш (ум. ) — британская актриса и танцовщица

Сентябрь 
 2 сентября — Флойд Каунсил (ум. ) — американский блюзовый гитарист и певец
 11 сентября —  (ум. ) — кубинский певец, пианист и автор песен
 13 сентября — Билл Монро (ум. ) — американский певец, мандолинист, гитарист и автор песен
 17 сентября — Роберт Рифлинг (ум. ) — норвежский пианист и педагог
 19 сентября — Аллан Петтерссон (ум. ) — шведский композитор

Октябрь 
 7 октября — Вон Монро (ум. ) — американский певец, трубач и бэндлидер
 24 октября — Сонни Терри (ум. ) — американский блюзовый певец и харпер
 26 октября — Махалия Джексон (ум. ) — американская певица

Ноябрь 
 5 ноября — Рой Роджерс (ум. ) — американский певец, гитарист и актёр
 16 ноября — Мария фон Ташнади (ум. ) — венгерская певица и актриса

Декабрь 
 3 декабря — Нино Рота (ум. ) — итальянский композитор
 5 декабря — Владислав Шпильман (ум. ) — польский пианист и композитор
 14 декабря — Спайк Джонс (ум. ) — американский музыкант и бэнд-лидер
 15 декабря — Стэн Кентон (ум. ) — американский джазовый пианист, композитор, дирижёр и бэнд-лидер
 25 декабря —  (ум. ) — британский музыковед, педагог, дирижёр, композитор и пианист
 27 декабря —  (ум. ) — британская и канадская певица и комедиантка

Скончались 
 8 января —  (45) — итальянский анархист, журналист, юрист, поэт, писатель и композитор
 9 января —  (57) — американский композитор
 16 января —  (49) — немецкий пианист, дирижёр и композитор
 1 февраля —  (48) — пуэрто-риканский композитор
 20 февраля — Александр Копылов (56) — русский скрипач и композитор
 29 марта — Александр Гильман (74) — французский органист, композитор и музыкальный педагог
 10 апреля — Микалоюс Чюрлёнис (35) — литовский художник и композитор
 5 мая —  (56) — американский музыкант и автор песен
 18 мая — Густав Малер (50) — австрийский композитор, оперный и симфонический дирижёр
 29 мая — Уильям Швенк Гилберт (74) — британский драматург, либреттист, поэт и иллюстратор
 7 июня —  (45) — испанский поэт, драматург, либреттист и журналист
 14 июня — Юхан Северин Свенсен (70) — норвежский дирижёр, композитор и скрипач
 18 июня — Франьо Кухач (76) — хорватский музыковед, фольклорист, композитор и педагог
 2 июля — Феликс Мотль (54) — австрийский дирижёр и композитор
 3 июля —  (67) — британская и американская пианистка
 2 августа
  (43) — американский композитор, актёр, драматург и театральный режиссёр
 Хосе-Хоакин Пальма (66) — кубинский поэт, журналист и дипломат, автор текста гимна Гватемалы
 3 октября —  (36) — американский композитор регтаймов
 13 октября —  (67) — британский и австралийский певец и комедиант
 23 ноября — Каталина Берроа (62) — кубинская пианистка, музыкальный педагог, композитор и дирижёр

См. также

Примечания

Литература